Смиловци могу значити:

 Смиловци, село у општини Димитровград, Србија;
 Смиловци (Чашка), село у општини Чашка, Северна Македонија;
 Смиловци (Бугарска), село у Габровској области, Бугарска.